Футебол Клубе Невеш або просто Невеш () — футбольний клуб з містечка Невеш в районі Лобата на острові Сан-Томе, в Сан-Томе і Принсіпі. В місті Невеш виступала ще одна футбольна команда — Бела Вішта.

Історія 
У 2000-их роках Невеш в основному грав у Другому дивізіоні, поки вони не підвищився жо Першого дивізіону в сезоні 2009-10 років. Невеш грав у вищому дивізіоні Чемпіонату острова, поки не вибув в 2011 році після того, як посів десяте місце з 17 очками. Клуб провів два роки в Другому дивізіоні, поки знову не повернувся до вищого дивізіону в 2014 році; Невеш посів шосте місце в Першому дивізіоні 2014 року і продовжує в ньому виступати в сезоні 2015 року.

Історія виступів у лігах та кубках

Примітки

Джерела 
Другий дивізіон має нового лідера 

Футбольні клуби Сан-Томе і Принсіпі
Сан-Томе (острів)